Турович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Турович, Владислав (1908—1980) — этнический поляк родом из Сибири, сыгравший большую роль в развитии ВВС Пакистана.
 Турович, Ежи (1912—1999) — польский журналист, католический писатель, публицист и общественный деятель.
 См. также 
 Туровичи — название населённых пунктов.